This is my life eller This Is My Life har flere betydninger:
 This is my life (Gasolin'-sang) - en sang fra 1976 af det danske band Gasolin'
 This Is My Life (Anna Bergendahl sang) - en sang fra 2010 af den svenske sangerinde Anna Bergendahl